L'Autoroute A17 (o A17) belga parte da Tournai, fino ad arrivare a Bruges. L'autostrada è lunga 67 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A017